Whittaker (von englisch white acre – "weißer Acker") ist der Familienname folgender Personen:

 Andrew Whittaker (* 1960), britischer Ornithologe
 Benjamin Whittaker (* 1997), britischer Boxer
 Bob Whittaker (* 1939), US-amerikanischer Politiker
 Charles Evans Whittaker (1901–1973), US-amerikanischer Richter
 Chris Whittaker (* 1971), kanadischer Rugby-Union-Spieler
 David A. Whittaker (* 1952), US-amerikanischer Tonmeister
 Edmund Taylor Whittaker (1873–1956), britischer Mathematiker
 Glenn Whittaker (* 1971), südafrikanischer Squashspieler
 Hudson Whittaker, Geburtsname von Tampa Red (1904–1981), US-amerikanischer Sänger und Gitarrist
 Ian Whittaker (1928–2022), britischer Szenenbildner
 James Whittaker (auch Jim Whittaker; * 1929), US-amerikanischer Bergsteiger
 Jason Whittaker (* 1972), englischer Snookerspieler
 Jodie Whittaker (* 1982), britische Schauspielerin

 Kai Whittaker (* 1985), deutscher Politiker (CDU)
 Meredith Whittaker, US-amerikanische Informatikerin
 Michael Whittaker, britischer Kostümbildner
 Pete Whittaker (* 1991), britischer Sportkletterer

 Roger Whittaker (* 1936), britischer Sänger, Liedermacher und Pfeifer
 Sebastian Whittaker († 2016), US-amerikanischer Jazz-Schlagzeuger
 Sharon Whittaker (* 1942), kanadische Badmintonspielerin
 Spen Whittaker (1871–1910), englischer Fußballtrainer
 Stanley Whittaker (* 1994), US-amerikanischer Basketballspieler
 Stephen Whittaker (1947–2003), englischer Regisseur und Schauspieler
 Steven Whittaker (* 1984), schottischer Fußballspieler

 Tony Whittaker (1932–2016), britischer Anwalt und politischer Aktivist
 Victor P. Whittaker (1919–2016), britisch-deutscher Biochemiker

Whittaker ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Whittaker (Michigan)
 Whittaker (West Virginia)

Siehe auch:
 Whitaker
 Whittaker’s